Le patronyme flamand Van de Casteele, Vande Casteele ou Vandecasteele indique un lien avec un château. Il est équivalent au français Duchâteau ou Duchatel.

Patronyme

Van De Casteele 
Annemie Van De Casteele, femme politique belge flamande.

Vandecasteele 
Franck Vandecasteele (1967-), ancien footballeur français.
Olivier Vandecasteele, travailleur humanitaire belge emprisonné à Téhéran, en Iran.

Patronyme flamand